Raphaël Faure (né le  à Caen) est un joueur international français de hockey sur glace.

Biographie 
Il a commencé le hockey dans sa ville natale. Après plusieurs années chez les Drakkars de Caen, il part dans les équipes jeunes des Dragons de Rouen. Avec le club normand, il remporte de nombreux titres en jeunes avant d'être appelé durant la saison 2010-2011 à effectuer quelques matchs en équipe professionnelle. L'année suivante, il signe son premier contrat et connaît sa première sélection en équipe de France A. En 2015, il signe chez les Ducs d'Angers.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|rowspan="2"| 2010-2011 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 10 || 0 || 0 || 0 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"| 2011-2012 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 15 || 1 || 1 || 2 || 4 || 10 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| Dragons de Rouen II || Division 2 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 10 || 1 || 6 || 7 || 14 || 4 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
|rowspan="3"| 2012-2013 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 23 || 1 || 4 || 5 || 16 || 15 || 2 || 0 || 2 || 16
|-
| Dragons de Rouen II || Division 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 7 || 3 || 2 || 5 || 22 || 4 || 0 || 1 || 1 || 24
|-
|rowspan="2"| 2013-2014 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 22 || 2 || 5 || 7 || 16 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 15 || 3 || 11 || 14 || 50 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|rowspan="2"| 2014-2015 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25 || 1 || 4 || 5 || 42 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 6 || 1 || 2 || 3 || 43 || 4 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2015-2016 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 22 || 1 || 7 || 8 || 16 || 16 || 0 || 1 || 1 || 28
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 44 || 2 || 11 || 13 || 61 || 16 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2017-2018 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 43 || 3 || 9 || 12 || 40 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2018-2019 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 29 || 2 || 4 || 6 || 50 || 10 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2019-2020 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 28 || 1 || 8 || 9 || 57 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2020-2021|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 23 || 2 || 5 || 7 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
|2010|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||0||0||0||2||+5|| align="left"| 
|-
|2011|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||0||1||1||4||+1|| align="left"| 
|-
|2011|| align="left"| Championnat du monde junior D2 ||5||2||0||2||4||+14|| align="left"| 
|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||2||2||4||+5|| align="left"| 
|-
|2013|| align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||0||0||0||10||-4|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1993
Naissance à Caen au XXe siècle
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Rapaces de Gap